Mattias Olsson kan syfta på:
 Mathias Olsson (skådespelare) (1975–2016), en svensk skådespelare
 Matthias Olsson (1989–), en svensk fotbollsspelare 
 Mattias Olsson (filmare) (1977–), en svensk filmmakare
 Mattias Olsson (ishockeyspelare)
 Mattias Olsson (konstnär) (1973–), en svensk illustratör och konstnär
 Mattias Olsson (producent) – en svensk producent för bland annat Expedition Robinson